Recknitz steht für:
 Recknitz, Fluss in Mecklenburg-Vorpommern 
 Recknitz, Ortsteil der Gemeinde Plaaz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Recknitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Recknitz (1931–2013), deutscher Schauspieler